Koblöd ist der Ortsname von

 Koblöd (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Köblöd (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern